Klepper este numele următoarelor persoane:

 Jochen Klepper (1903 – 1942), scriitor și jurnalist german,
 Leon Klepper  (1900 – ?), compozitor român,
 Walter Michael Klepper (1929 – 2008), compozitor român de etnie germană.

Este de asemenea o manufactură producătoare material sportiv (caiace demontabile) și îmbrăcăminte sportivă: Klepper Faltbootwerft, fondată de Johann Klepper în 1907.